Gässlingen kan syfta på: 

 Gässlingen (restaurang) – en restaurang i Stockholm

Insjöar i Sverige

Norr-Gässlingen, sjö i Lekebergs kommun,  (10,2 ha)
Sör-Gässlingen, sjö i Lekebergs kommun,  (9,6 ha)
Gässlingen, Gästrikland, sjö i Hofors kommun, 
Gässlingen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (86,3 ha)
Västra Gässlingen, sjö i Bollnäs kommun,  (32,4 ha)
Östra Gässlingen, sjö i Bollnäs kommun,  (38 ha)
Stor-Gässlingen, sjö i Bräcke kommun,  (1,35 km²)
Svart-Gässlingen, sjö i Bräcke kommun,  (14,2 ha)
Ytter-Gässlingen, sjö i Bräcke kommun,  (53,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn